Коммунистическая партия Азербайджана:

 Коммунистическая партия Азербайджана (СССР) — республиканская организация Коммунистической партии Советского Союза в Азербайджанской ССР, существовавшая до 1991 года.
 Коммунистическая партия Азербайджана — название нескольких коммунистических партий, созданных в Азербайджанской Республике в 1990-х годах.